Ángel Cabrera Batista (Arucas, 1946 - Arucas, 2005), delinqüent espanyol.
 Ángel Cabrera Izquierdo (Madrid, 1967), President del Georgia Tech.
 Ángel Cabrera Latorre (Madrid, 1879 – La Plata, 1960), zoòleg espanyol.
 Ángel Cabrera (golfista) (Córdoba, 1969) golfista argentí.
 Ángel Lulio Cabrera (Madrid, 1908 – Buenos Aires, 1999), botànic hispano-argentí.
 Ángel Rubén Cabrera (Mercedes, 1939 – Mercedes, 2010), futbolista uruguaià.